Творбите на американския писател и поет Едгар Алън По (19 януари 1809 - 7 октомври 1849) включват много поеми, кратки разкази, есета, една пиеса и един роман. Те обхващат много жанрове, включващи ужаси, приключенски разкази, научна фантастика и детективски разкази, за които се смята, че той измисля. Тези творби се смятат за част от движението тъмен романтизъм, литературна реакция на трансцендентализма. Сътвореното от По е отражение на неговите литературни теории: той не е съгласен с дидактизма и алегорията. Значението в литературата, казва той в своите критики, трябва да бъде скрито под повърхността. Творби, чието значение е твърде очевидно, престават да са изкуство. По се стреми към оригиналност в своите творби и ненавижда пословиците. Той често включва елементи от псевдонаука като френологията и физиогномия. Най-повтарящата се тема е темата за смъртта, включително физическите ѝ знаци, ефектите на разлагането, преждевременно погребване и съживяване на мъртвата плът, както и скръбта. Макар че е смятан за майстор в жанра, По не измисля готическия роман, а следва по-стара популярна традиция.

Списък

Бележки 

Едгар Алън По
По, Едгар Алън